Die World Athletics Challenge - Combined Events ist eine internationale Wertungsserie im Mehrkampf, die seit 1998 von World Athletics (bis 2019: IAAF) organisiert wird.

Männer treten im Zehnkampf an, Frauen im Siebenkampf. Im Verlauf einer Saison sammeln die Athleten ihre Punkte bei bestimmten Mehrkampf-Meetings sowie Meisterschaften und bringen ihre jeweils drei besten Einzelresultate in die Gesamtwertung ein. Unter den acht erfolgreichsten Männern und Frauen werden Preisgelder in Höhe von insgesamt 202.000 US-Dollar verteilt. Davon erhalten der Gesamtsieger und die Gesamtsiegerin jeweils 30.000 US-Dollar. Die erfolgreichsten Teilnehmer insgesamt mit jeweils vier ersten Plätzen sind der Tscheche Roman Šebrle und die Schwedin Carolina Klüft.

Veranstaltungen

Meetings 
Folgende Meetings sind fest im jährlichen Kalender integriert:
 Multistars in Lana (Italien)
 Hypo-Meeting in Götzis (Österreich)
 TNT-Fortuna-Meeting in Kladno (Tschechien)
 Mehrkampf-Meeting in Ratingen (Deutschland)
 Décastar in Talence (Frankreich)
Andere Meetings wurden oder werden wechselnd in den Veranstaltungskalender aufgenommen.

Meisterschaften und Pokalwettbewerbe 
Folgende internationale, kontinentale oder nationale Meisterschaften sind oder waren je nach Austragung Bestandteil:
 Olympische Sommerspiele
 Weltmeisterschaften
 Commonwealth-Games
 Spiele der Frankophonie
 Mittelmeerspiele
 Universiade
 African Combined Events Championships
 Asienmeisterschaften
 Europameisterschaften
 Afrikameisterschaften
 Asienspiele
 Europacup der Mehrkämpfer (Super, 1st und 2nd League)
 Pan American Combined Events Cup
 Oceania Combined Events Championships
 US-amerikanische Meisterschaften

Statistiken

Saisonrekorde 
 Männer (Zehnkampf): 26.476 Punkte, Tomáš Dvořák (CZE), 1999
 Frauen (Siebenkampf): 20.541 Punkte, Carolina Klüft (SWE), 2004

Sieger 

Quellen: Website von World Athletics, Website der IAAF, für Ergebnisse vor 2003: gbrathletics.com.

Siegerinnen 

Quellen: Website von World Athletics, Website der IAAF, für Ergebnisse vor 2003 gbrathletics.com.

Siehe auch 
 World Athletics Challenge für Wettkämpfe in Einzeldisziplinen

Weblinks 
 World Athletics Challenge - Combined Events (englisch)

Einzelnachweise 

Leichtathletikwettbewerb
Erstveranstaltung 1998
World Athletics